Firsanow (alternative Schreibweise: Firsanov, Фирсанов) ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Firsanov (* 1982), russisch-deutscher Eishockeyspieler
 Sergei Nikolajewitsch Firsanow (* 1982), russischer Radrennfahrer